No Fear – amerykańska sieć odzieżowa założona w 1989 roku przez Marka Simo, Briana Simo, and Marty’ego Moatesa. No Fear oferuje także napoje energetyczne pod tą samą nazwą (joint venture z Pepsi). Przedsiębiorstwo zatrudnia ok. 450 pracowników.

No Fear Energy 
 Original (grejpfrut)
 Sugar Free
 Motherload (jagodowy)
 Bloodshot (pomarańczowy/pitaja)

No Fear był oficjalnym napojem energetycznym World Extreme Cagefighting.

Linki zewnętrzne 
 Witryna internetowa No Fear

Marki odzieżowe
Amerykańskie przedsiębiorstwa odzieżowe
Przedsiębiorstwa z siedzibą w Kalifornii